Die The Hague Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2016 in Scheveningen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Den Haag